Hollenberg ist der Name von geographischen Objekten:
 Burgruine Hollenberg, ehemalige spätmittelalterliche Amtsburg im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hollenberg (Pegnitz), Ortsteil von Pegnitz (Stadt) im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hollenberg (Engelskirchen), Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hollenberg (Kansas), Stadt im Washington County (Kansas), Kansas, USA

Hollenberg ist der Nachname von Personen:
 Felix Hollenberg (1868–1945), deutscher Maler und Radierer
 Georg Heinrich Hollenberg (1752–1831), deutscher Mathematiker, Kartograf und Architekt
 Johannes Hollenberg, deutscher Hebraist
 Wilhelm Hollenberg (1820–1912), deutscher Lehrer, Theologe und Politiker
 Wilhelm Hollenberg (Pädagoge) (1824–1899), deutscher Pädagoge und Hebraist 

Siehe auch:
 Hohlenberg 
 Holenberg 
 Höllenberg